Apopi, o Apep, o Apophis, era una divinità del buio secondo la mitologia egizia.
 Apofi è  un asteroide del sistema solare, di tipo Aten.
 Apep Cavus è una formazione geologica presente su Tritone, il principale satellite naturale di Nettuno.